Komp bezeichnet:
 einen Ortsteil der Stadt Königswinter
 zwei Ortsteile in der Gemeinde Reichshof, siehe Komp (Denklingen) und Komp (Eckenhagen)
 einen Ortsteil von Seelscheid in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 

Komp ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric A. Komp (* 1977), deutscher Schauspieler und Unternehmer
 Georg Ignaz Komp (1828–1898), Bischof in Fulda und Erzbischof in Freiburg
 Heinrich Komp (1765–1846), deutscher Theologe
 Helmut Komp (1930–2016), deutscher Schriftsteller, Lehrer, Übersetzer und Dolmetscher
 Julia Komp (* 1989), deutsche Köchin
 Reiner Komp (1769–1824), Munizipaldirektor und Maire (Bürgermeister) von Eitorf